Фамилија Гарибај има више значења:

 Фамилија Гарибај (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарибај (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику